Yardley (Birmingham), voorstad van de Engelse stad Birmingham.
 Yardley (Essex), plaats in het Engelse graafschap Essex.
 Yardley (Pennsylvania), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

 Yardley Gobion, plaats in het Engelse South Northamptonshire, in het Engelse graafschap Northamptonshire met 1.374 inwoners.
 Yardley Hastings, plaats in het Engelse South Northamptonshire, in het Engelse graafschap Northamptonshire met 1.374 inwoners.

 Herbert Yardley (1889-1958), Amerikaans cryptoloog en auteur.